Кристина од Данске (Ниборг, 1522 - Алесандрија, 10. децембар 1590)
је био краљ Норвешка, Данска. Био је син Кристијан II Дански и Изабела од Аустрије.

Постоји Портрет Кристине од Данске који се чува у Народном музеју у Београду.

Породично стабло 

Умрли 1590.
Династија Олденбург